Rejestracje samochodowe (zob. też polskie tablice rejestracyjne)
 Rejestracja czasu pracy
 Rejestracja obrazów – proces nakładania na siebie kilku obrazów
 Rejestracja – polski zespół punkrockowy
 Rejestracja samolotów – znak rejestracyjny statków powietrznych